Klisurica est un toponyme qui peut désigner :
Klisurica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica ;
Klisurica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja.